Модализм — термин, происходящий от имеющего различные значения латинского слова :

 Модализм — музыкальный термин;
 Модализм — монархианское течение в раннем христианстве.